La competizione delle parallele simmetriche di Ginnastica artistica dei Giochi della XV Olimpiade si è svolta al Töölö Sports Hall di Helsinki dal 19 al 21 luglio 1952.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Parallele simmetriche